Als Stefan-George-Preis (auch: Stefan George-Preis) wird bezeichnet:

 Deutscher Nationalpreis für Buch und Film, darin ein Teilpreis, während der Zeit des Nationalsozialismus
 ein alle zwei Jahre verliehener Übersetzerpreis, seit 1990 für junge Literatur-Übersetzer aus dem Französischen ins Deutsche, organisiert wurde die Verleihung durch Hans Theo Siepe für den Fachbereich Literaturübersetzen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf